In de Moulin Rouge, een schilderij van Henri de Toulouse-Lautrec
Moulin Rouge (1934), een Amerikaanse film uit 1934
Moulin Rouge (1940), een Amerikaanse film uit 1940
Moulin Rouge (1952), een Britse film uit 1952
Moulin Rouge (boek), een boek door Pierre La Mure, de basis voor deze gelijknamige film
Moulin Rouge (Amsterdam), een voormalige nachtclub aan het Thorbeckeplein in Amsterdam
Moulin Rouge Amsterdam, een nachtclub aan de Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam
Moulin Rouge (cabaret), een theater in Parijs
Moulin Rouge! (musical), een musical gebaseerd op de gelijknamige film uit 2001
Moulin Rouge!, een Amerikaans-Australische film uit 2001
Moulin Rouge (club), een club in Calcutta
Moulin Rouge Hotel, een hotel in Las Vegas